Gary ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gary (Georgia)
 Gary (Indiana)
 Gary (Minnesota)
 Gary (South Dakota), im Deuel County
 Gary (Texas)
 Gary (West Virginia)

Gary ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Gary (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bruce Gary (1951–2006), US-amerikanischer Schlagzeuger (The Knack), siehe The Knack
 Carlton Michael Gary (1952–2018), US-amerikanischer Serienmörder
 Chantal Gary, (* 1988), luxemburgische Politikerin
 Eugene Gary (1854–1926), US-amerikanischer Politiker
 Frank B. Gary (1860–1922), US-amerikanischer Politiker
 Franz Gary (1932–2003), österreichischer Schauspieler
 J. Vaughan Gary (1892–1973), US-amerikanischer Politiker

 Jim Gary (eigentlich James Gary; 1939–2006), US-amerikanischer Bildhauer
 Lorraine Gary (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Witherspoon Gary (1831–1881), US-amerikanischer Politiker und General
 Max Gary (1859–1923), deutscher Baustoffkundler
 Rashan Gary (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Raymond D. Gary (1908–1993), US-amerikanischer Politiker
 Roba Gary (* 1982), äthiopischer Leichtathlet, siehe Roba Gari
 Romain Gary (eigentlich Roman Kacew; 1914–1980), französischer Schriftsteller
 Sam Gary (1917–1986), US-amerikanischer Sänger 
 Tuncay Gary (* 1971), deutscher Schauspieler und Dichter

Gary steht für:

Unternehmen:
 Gary Taxicab Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1909)
 Gary Automobile Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Gary Motor Corporation, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Sonstiges:
 Gary (Band), deutsche Band
 Gary D. (1963–2016), deutscher DJ
 Gary Glitter (* 1944), britischer Rockmusiker
 Gary Peaks, Gebirgsgruppe im Viktorialand, Antarktika
 USS Gary (FFG-51), Kriegsschiff der Vereinigten Staaten

Siehe auch: 
 Gareth (Vorname)
 Garry
 Gari (Begriffsklärung)
 Gery